Католицизм в Гибралтаре или Римско-Католическая Церковь в Гибралтаре является частью всемирной Католической церкви. Численность католиков в Гибралтаре составляет около 23 тысяч человек (86 % от общей численности населения).

В Гибралтаре действует единственная епархия Гибралтара, которая подчиняется непосредственно Святому Престолу.

В Гибралтаре находятся семь католических церквей:
 Собор Пресвятой Девы Марии Царицы — кафедральный собор епархии Гибралтара;
 Церковь святой Терезы;
 Церковь святого Павла;
 Церковь святого Иосифа;
 Церковь святого Бернарда;
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса;
 Церковь Пресвятой Девы Марии Скорбящей.

В Гибралтаре находится Санктуарий Пресвятой Девы Марии Европейской, который является местом паломничества.

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Гибралтара 

Католицизм в Гибралтаре